Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1968 года прошёл 27 — 28 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 28 конькобежцев из 10 стран. Чемпионом Европы стал норвежец Фред Антон Майер, призёрами — представитель СССР Эдуард Матусевич и норвежец Магне Томассен.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1968 год в конькобежном спорте
Январь 1968 года
Спорт в Норвегии в 1968 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1968 году
Чемпионаты Европы в Норвегии